Catherine Sigaux
Gilbert Sigaux